Плаховићи могу бити:

 Пријановићи (Пожега), насељено мјесто у општини Пожега, Република Србија
 Пријановићи (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ